Nom de personne fréquent en Algérie et au Maroc. Il pourrait signifier en arabe "l'homme à la gazelle" (bou + `azza). Autre possibilité : l'homme de l'amour (racine `.z.z., voir Bouaziz). À noter que "bou" peut aussi avoir le sens de "père" (le père d'Azza).
Bouazza Feham (1986-), joueur de football, international algérien
Bouazza Ould Mouha Ou Hammou Zayani, militaire berbère marocain
Hameur Bouazza (1985-), footballeur international algérien
Djamila Bouazza (1938-2015), militante politique algérienne
Hafid Bouazza (1970-2021), écrivain néerlando-marocain ; Gouden Uil et prix Amsterdam pour les Arts
Hassnae Bouazza programmateur néerlandais, écrivain et journaliste
Saji Bouazza coureur de fond marocain
Wassini Bouazza, Général des armées en Algérie nommé Directeur de la Sécurité Intérieur en 2019.
Dar Bouazza, localité à Nouaceur
Sidi Bouazza Al Mahaji, religieux algérien fondateur de l'ordre soufi de la Tarika Derkaouia
Moulay Bouazza est une ville du Maroc

Patronyme arabe
Patronyme algérien
Patronyme marocain